

Isomorfismos
Isomorfismo teoria geral do Isomorfismo
Isomorfismo (teoria das categorias) isomorfismo aplicado à teoria das categorias
Isomorfismo (teoria dos grupos)